

Населені пункти та їхні частини
 Роґі — село в гміні Любневіце Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Роґі — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Роґі — село в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Роґі — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Роги (Роґі) — село в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

 Роґі — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Роґі — частина села Подобін у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Роґі — частина села Пцим у гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки